Wietnam:
 Rạch Giá − miasto

Osoby:
 Christian Rach – niemiecki kucharz

Inne:
 Rach − prawosławny św. Dyzma

Zobacz też:
 Raach